Moncton, ville canadienne ;
 Moncton, ancienne circonscription électorale fédérale canadienne ;
 Paroisse de Moncton, district de services locaux canadien ;
 Moncton—Riverview—Dieppe, circonscription électorale canadienne.